duma – poczucie własnej godności i wartości
 Duma – izba niższa Zgromadzenia Federalnego (parlamentu Rosja)
 Duma – izba niższa parlamentu Imperium Rosyjskiego 1906–1917
 Duma – kolegialny organ konsultacyjny Carstwa Rosyjskiego do 1711
 Duma – bułgarski dziennik
 duma – gatunek literacki
 Duma w literaturze polskiej
 Duma w literaturze ukraińskiej
 Duma – miasto w Syrii
 Duma – jednostka administracyjna drugiego rzędu (dystrykt) muhafazy Damaszek w Syrii
 Duma – miejscowość w Syrii, w muhafazie As-Suwajda
 Duma – wieś w Syrii, w muhafazie Hama
 Duma – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae Juss.)